Sebring kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sebring (Florida)
Sebring (Ohio)